Gnénèssouma est le tout premier album du chanteur Azaya sorti en 2015 sous le label de Benedie Records.

Liste des morceaux

Notes et références 

Album de hip-hop
Album musical sorti en 2015
Culture guinéenne